Raúl Santos (glazbenik), španjolski glazbenik
Raúl Santos (rukometaš), austrijski rukometaš dominikanskog podrijetla
Raúl Santos Seixas, brazilski skladatelj